Les tres Gràcies o Càrites (mitologia)
 Les Tres Gràcies (Rafael)
 Les tres Gràcies (Regnault)
 Les Tres Gràcies (Rubens)
 Les Tres Gràcies de Reus és una processó de la Setmana Santa a Reus.
 Les tres Gràcies, estampa grotesca de Josep Maria de Sagarra.